Вильнёв-сюр-Ло:

 Вильнёв-сюр-Ло — город (коммуна) на юго-западе Франции.
 Вильнёв-сюр-Ло — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Аквитания